York eller Yorke kan syfta på:

 York – en stad i North Yorkshire England
 Yorks kyrkoprovins – en kyrkoprovins inom Engelska kyrkan
 Yorks stift – ett stift inom Engelska kyrkan
 Ärkebiskop av York – en av två ärkebiskopar inom Engelska kyrkan
 Avro York – ett transportflygplan från 1940-talet
 Hertig av York – en titel som hållits av flera av medlemmarna inom den brittiska kungafamiljen genom historien
 Huset York – en engelsk kungaätt
 York Rite – en gren inom frimureri
 York City FC – fotbollsklubb

Personer 
 York (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Yorke (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Utbildningsinstitutioner 
 University of York – i York, England
 York University – i Toronto, Kanada
 York College of Pennsylvania – i York, Pennsylvania

Geografi

Australien 

 York Shire, Western Australia, 
 York, Western Australia, ort, 
 Kap Yorkhalvön
 Kap York – den nordligaste punkten på Australiens fastland
 Yorke Peninsula

Grönland 

 Kap York (Grönland)

Kanada 

 York Region, Ontario, 
 York, Ontario – nu del av Toronto
 York, Övre Kanada – till 1834 vad som nu är Toronto

Se även
 Yorkton

Storbritannien 

 City of York, distrikt, North Yorkshire, England, 
 York, grevskapshuvudort, England, City of York, 
 York Minster – en katedral i York

USA 

 York, Alabama, ort, Sumter County, 
 York, Pennsylvania, countyhuvudort, York County, 
 York, South Carolina, countyhuvudort, York County, 
 York, Nebraska, countyhuvudort, York County, 
 York, Arizona, ort, Greenlee County, 
 York, New York

Se även
 York County – flera

Se även
 Jork – en kommun och ort i Tyskland
 New York (olika betydelser) – flera
 North York (olika betydelser) – flera
 York Island – flera
 Yorkshire (olika betydelser) – flera
 Yorktown – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar